Vojvođanska liga je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1987./88.  Sudjelovalo je 18 klubova, a prvak je bila "Bačka" iz Bačke Palanke. 

Zbog reorganizacije ligaškog sustava za sezonu 1988./89. i uvođenja "Međurepubličke lige", "Vojvođanska liga" je od sezone 1988./89. igrana u četvrtom stupnju.

Ljestvica 

 Titov Vrbas - tadašnji naziv za Vrbas

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 fkvrbas.weebly.com, Tabele FK Vrbasa 1969-2007, pristupljeno 22. listopada 2017. 
 fsgzrenjanin.com, Period 1983. – 1988., pristupljeno 22. listopada 2017. 
  

1987-88 1
VOJ 1 
1987-88 1 VOJ 1
1987-88